Teloschistaceae, familie van korstmossen, behorend tot de orde Teloschistales
 Teloschistales, orde van korstmossen, behorend tot de Lecanoromycetes

Schimmel
Korstmos